

Patronyme 
 James Dooley (1877-1950), homme politique australien.
 Paul Dooley (né en 1928), acteur et scénariste américain.
 Tanya Dooley (née en 1972), athlète américaine.
 Savannah Dooley (née en 1985), scénariste, réalisatrice et productrice américaine.
 Shaun Dooley (né en 1974), acteur britannique. 
 Wade Dooley (né en 1957), joueur de rugby à XV britannique.

Surnom 
 Dolley Madison (1768-1849), est la femme du président des États-Unis d'Amérique James Madison.
 Dooley Wilson (1886-1953), acteur, chanteur et batteur de jazz américain.

Autre 
 Mr. Dooley, ou Martin J. Dooley, personnage de fiction.

Homonymie de patronyme